National Academy steht für:

 die Mitglieder im Verbund der United States National Academies:
 National Academy of Sciences (NAS), private gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
 National Academy of Engineering (NAE) 
 National Academy of Medicine (NAM), früher Institute of Medicine (IOM) 
 National Research Council (Vereinigte Staaten) (NRC)

sowie die
 National Academy Museum and School in New York, USA